Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Rozanow – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa,
 Gabriel (Rozanow) – prawosławny biskup
 Nikołaj Rozanow – rosyjski wojskowy
 Wasilij Rozanow – rosyjski pisarz, filozof, krytyk